Alberto Guglielmotti peut faire référence à :
 Alberto Guglielmotti (1812-1892), un religieux, théologien et historien italien.

Alberto Guglielmotti peut également faire référence à :
 Alberto Guglielmotti, un sous-marin de la Classe Pacinotti, en service dans la Regia Marina lancé en 191-6 et ayant servi pendant la Première Guerre mondiale ;
 Alberto Guglielmotti, un sous-marin de la classe Brin, en service dans la Regia Marina lancé en 1938 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.